Zigzag – tipo di linea spezzata

Cinema 
 Zig-zag – film del 1939 diretto da Gaston Schoukens
 Zigzag – film del 1963 diretto da Ronald Remy
 Il falso testimone (Zig Zag) – film del 1970 diretto da Richard A. Colla
 Due prostitute a Pigalle (Zig Zag) – film del 1975 diretto da László Szabó
 Zigzag – film del 1997 diretto da Allen Nause
 Zig-zag – film del 1999 diretto da Anatoly Niman
 Time X - Fuori tempo massimo (Zig Zag) – film del 2002 diretto da David S. Goyer

Editoria 
 ZigZag – rivista musicale britannica
 Zig Zag – settimanale rumeno
 Zig Zag – manga di Yuki Nakaji

Geografia 
 Zigzag – comunità non incorporata dell'Oregon (USA)
 Zigzag Glacier – ghiacciaio dell'Oregon
 Zigzag River – fiume dell'Oregon
 Zigzag Bluff – scogliera dell'Antartide
 Isola Zigzag – isola dell'Antartide
 Zigzag Pass – valico della Georgia del Sud

Musica 
 Zig Zag – gruppo musicale rock giapponese
 Zig Zag – gruppo musicale rock lettone
 Zig Zags – gruppo musicale rock statunitense
 Zig-zag – album di Eddy Mitchell del 1972
 Zig Zag – album dei Tha Mexakinz del 1984
 Zig Zag – album degli Hooters del 1989
 Zig Zag – album di Earl Slick del 2003

Televisione 
 Zig Zag – programma televisivo britannico (1984-2002)
 Zig Zag – programma televisivo canadese (1979-1988)
 Zig Zag – programma televisivo danese (1987-1996)
 Zig Zag – programma televisivo italiano (1983-1986)
 ZigZag – programma televisivo olandese (1997-2010)

Trasporti 
 Zig Zag Railway – ferrovia dell'Australia
 Stazione di Zig Zag – stazione ferroviaria dell'Australia
 USS Zigzag (SP-106) – nave militare statunitense

Videogiochi 
 Zig Zag – videogioco del 1984 della DK'Tronics per Commodore 64 e ZX Spectrum
 Zig Zag – videogioco del 1987 della Mirrorsoft per Commodore 64
 Zig-Zag – videogioco del 1994 per Mac OS e Windows 3.1

Altro 
 Zig-Zag – azienda francese produttrice di cartine per sigarette
 ZigZag – software
 Zig-Zag! – spettacolo teatrale del 1917